Кузьмінський:

 Кузьмінський Анатолій Іванович (* 1943) — доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
 Кузьмінський Володимир Олександрович (* 1972) — український проєктний менеджер вищої ланки, науковець і експерт у галузі соціальної політики, розвитку соціальних послуг та забезпечення прав дитини, громадський діяч, журналіст, автор книг і посібників.
 Кузьмінський Євген Васильович (* 1949) — український науковець в галузі перетворення видів енергії, електрохімії, біофізики, біоенергетики, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ КПІ.
 Кузьмінський Олександр Людвігович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмінський Олександр Хомич (* 1884 — † 1975) — генерал-хорунжий армії УНР
 Кузьмінський Сергій Леонідович («Кузя», DJ Пуберт, Qzzaargh; * 1962 — † 2009) — музикант, діджей, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни»

Кузьминський:
 Кузьминський Георгій Георгійович (* 1939) — український архітектор, працював в Севастополі та Криму.

Кузьминська:
 Кузьминська Олена Костянтинівна (9 вересня 1954 — 5 травня 1997) — український економіко-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Українські прізвища